

Cinema 
 Charleston (Sur un air de Charleston) – film del 1927 diretto da Jean Renoir
 Charlestón – film del 1959 diretto da Tulio Demicheli
 Charleston – film del 1977 diretto da Marcello Fondato

Danza 
 Charleston – ballo degli anni 20 di derivazione jazzistica

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Charleston – città fantasma dell'Arizona
 Charleston – capoluogo della Contea di Franklin, Arkansas
 Charleston – capoluogo della Contea di Charleston, Carolina del Sud
 Charleston – capoluogo della Contea di Cole, Illinois
 Charleston – città della Contea di Penobscot, Maine
 Charleston – township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Charleston – capoluogo della Contea di Tallahatchie, Mississippi
 Charleston – capoluogo della Contea di Mississippi, Missouri
 Charleston – città della Contea di Montgomery, New York
 Charleston – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Charleston – città della Contea di Bradley, Tennessee
 Charleston – città della Contea di Wasatch, Utah
 Charleston – città della Contea di Orleans, Vermont
 Charleston – capitale della Virginia Occidentale

Letteratura 
 Charleston – romanzo di Alexandra Ripley del 1981
 Charleston – romanzo di John Jakes del 2002
 Charleston – romanzo di Cinzia Tani del 2010

Musica 
 Hi-hat o charleston – componente della batteria
 Charleston – brano musicale di Cecil Mack e James P. Johnson del 1923
 Charleston – singolo di Den Harrow del 1986
 Charleston – Gruppo musicale femminile italiano (Cesena)

Televisione
 Charleston (Flappers) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1979 al 1981
 Charleston – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Karen Arthur

Pagine correlate 
 Charlestown